Municipio de Cook puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Cook (condado de Sac, Iowa)
 Municipio de Cook (condado de Decatur, Kansas)
 Municipio de Cook (condado de Westmoreland, Pensilvania)